U17-världsmästerskapet i bandy för damer 2011 hölls i Obuchovo i Ryssland. Sverige vann genom att slå Finland i finalen.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Finalspel

Bronsmatch

Final

Källor

Världsmästerskap i bandy
Bandy i Ryssland
2011 i Ryssland
Bandysäsongen 2010/2011
Sportevenemang i Ryssland